Peruviaanse haasmuis
 Zuidelijke haasmuis